Plaats in Indonesië
 Sadeng (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sadeng (Leuwisadeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java